Флаг Артёмовского городского округа Приморского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 апреля 2003 года как флаг муниципального образования «город Артём» (после муниципальной реформы — Артёмовский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1236.

Флаг Артёмовского городского округа разработан на основании герба Артёмовского городского округа, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 

Флаг Артёмовского городского округа представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю синюю в 3/4 ширины полотнища, несущую в центре изображение жёлтого солнца о шестнадцати лучах (без изображения лица), и красную в 1/4 ширины полотнища.

Обоснование символики 
Флаг Артёмовского городского округа един и гармоничен: все фигуры аллегорически символизируют город, история которого неразрывно связана с открытием, и разработкой в южном Приморье месторождения угля. Сегодня в Артёмовском городском округе функционируют крупные предприятия энергетики, агропромышленного комплекса, стройиндустрии.

Артёмовская ТЭЦ — первенец приморской энергетики, снабжает электроэнергией Южное Приморье — это показано солнцем — символом созидательной силы, света, богатства, изобилия; являясь источником тепла, жизни, мира и согласия, солнце изливает на землю поток жизнетворных сил, а на людей — свою благодать.

Синий цвет (лазурь) символизирует красоту, истину, честь и добродетели, а также географическое расположение на берегу Японского моря.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением солнца